Frente de Trabajadores Revolucionarios, facció del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Xile)
 FTR Moto (de l'acrònim en anglès de Fabrication Techniques Racing), firma fabricant de motos del Regne Unit